Kondoa (stad), een stad in Tanzania
Kondoa (district), een regio in Tanzania
Rotsschilderingen van Kondoa, een Werelderfgoed cultuur in Tanzania